Mount Sterling kan syfta på:

Mount Sterling, Illinois
Mount Sterling, Kentucky
Mount Sterling, Ohio